Drew kan syfta på:

 Drew (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
 Drew (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Kitty Drew – huvudfiguren i böckerna om deckartjejen Kitty skrivna av pseudonymen Carolyn Keene
 The Drew Carey Show – en amerikansk sitcom som sändes i nio säsonger mellan 1995 och 2004

Geografi
 Drew, Mississippi
 Drew County